De Beker van Kazachstan is het equivalent van de Belgische KBVB-beker en de Nederlandse KNVB beker in Kazachstan. Er werd voor het eerst in 1936 om gestreden. Tot 1991 was het een regionaal toernooi in de deelrepubliek SSR Kazachstan in de Sovjet-Unie en gold als voorronde voor de USSR Cup.

.

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie wordt de beker georganiseerd door de Kazachse voetbalbond (KFF). Tussen 1994 en 2001 nam de winnaar deel aan de Aziatische beker voor bekerwinnaars; de Kazachse voetbalbond was t/m 2001 lid van de AFC. Omdat het land in 2002 de overstap maakte naar de UEFA, neemt de winnaar van de Beker van Kazachstan vanaf het seizoen 2002/03 deel aan de UEFA Cup, vanaf het seizoen 2009/10 aan de UEFA Europa Leagueen vanaf het seizoen 2021/22 aan de UEFA Europa Conference League.

Bekerfinales in Kazachstan

Zie ook
Beker van de Sovjet-Unie

 
Nationale voetbalbeker in Azië